Das Prague Classic 2010 war das sechste Event der Euro Players Tour Championship 2010/11. Das Snooker-Turnier wurde vom 19. bis 21. November 2010 in der Aréna Sparta Podvinný Mlýn in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgetragen. Es war das erste Mal, dass ein Turnier der Snooker Main Tour in der Tschechischen Republik stattfand.

Sieger des Turniers wurde Michael Holt, der somit seinen ersten Erfolg bei einem Main-Tour-Turnier errang. Er setzte sich im Finale gegen den mehrfachen Weltmeister John Higgins aus Schottland mit 4:3 durch.

Für ein weiteres Highlight sorgte Rory McLeod, der in der Runde der Letzten 32 gegen Issara Kachaiwong das 76. offizielle Maximum Break der Snookergeschichte erzielte.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2010/11
Billardturnier in Prag

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 6